«Runnin' Down a Dream» — композиция американского рок-музыканта Тома Петти, выпущенная в июле 1989 года в качестве второго сингла с альбома Full Moon Fever. Композиция пользовалась умеренным успехом достигнув 23-го места в национальном чарте Канады, а также в американском Billboard Hot 100, кроме того она заняла верхнюю строчку хит-парада Album Rock Tracks. Впоследствии песня пользовалась гораздо бо́льшей популярностью на радиостанциях транслирующих классическую рок-музыку, а также подарила своё название  посвящённому Тому Петти и группе The Heartbreakers.

Текст и музыкальная составляющая 
Песня была написана в соавторстве с Джеффом Линном и Майком Кэмпбеллом. Строчка «Мимо проплывали деревья, а Дел напевал „Беглянку“» () является отсылкой к музыкальным корням Тома Петти — композиции Дела Шеннона и «Runaway».

Мелодия композиции базируется на тональности Ми-мажор в качестве тоники, однако в ней также широко используются мажорные аккорды вне этой тональности, такие как Ля, Ре, Соль и До. В некоторых пассажах (включая инструментальную концовку) звучит органный пункт в ба́совой Ми, при этом аккорды меняются с Ми-мажора на До и Ре-мажор. Фуззовый гитарный рифф, базируется на нотах Си♭, Си, Ля и Ми (что фактически представляет собой классическую шестиступенную блюзовую гамму без ноты Ре).

Музыкальное видео

Для песни было снято анимационное музыкальное видео, режиссёром которого выступил Джим Ленехан. Сюжет основан на нескольких эпизодах комикса  американского карикатуриста Уинзора Маккея. Видео выдержанно в рисованном стиле, стилизованном под рисунки Маккея, и демонстрирует приключения Томма Петти в сопровождении персонажа напоминающего Флипа путешествующих через Страну Сновидений (). Также в клипе имеются отсылки к фильму «Кинг-Конг», когда Петти взбирается на вершину Крайслер-билдинг, где пытается отбиться от атаки комаров-переростков, подобно тому, как Конг отмахивался от окруживших его бипланов.

Кавер-версии 
В 2008 году американская хоррор-панк/метал-группа Wednesday 13 записала кавер-версию песни для своего мини-альбома .

Во время турне 2013 года рок-группа Dave Matthews Band исполнила кавер-версию этой песни на одном из своих концертов.

В 2016 году cтоунер-метал-группа Karma to Burn перепела эту песню на итальянском языке, «Uccidendo Un Sogno», для своего EP , с приглашённой вокалисткой Стефани Сави.

В популярной культуре 
Песня звучит в саундтреке видеоигры «Grand Theft Auto: San Andreas», также она была официальной темой финала НБА 2006 и 2008 годов. Кроме того, композиция фигурировала в финале НБА 2010 года — в конце третьего тайма она прозвучала во время рекламной паузы. Песня фигурирует в музыкальных видеоиграх  и «Rock Band 2», в последней в качестве загружаемого контента. Том Петти и The Heartbreakers исполнили эту композицию в финале Супербоул XLII (февраль 2008 года). Композиция является частью саундтрека киноленты «Ларри Краун» Тома Хэнкса. В эпизоде «Arlen City Bomber» мультсериала «Царь горы» Лаки Кляйншмидт (озвученный Томом Петти) произносит фразу: «I’m gonna help you run down that dream, Bobby». Также песня фигурирует в мультсериале «Гриффины» (эпизод «Книга Джо»).

Летом 2018 года телеканал NBC использовал кавер-версию этой песни (в исполнении ) в качестве темы для гоночной телепередачи .

Чарты

Примечания

Ссылки
 

Песни Тома Петти
Песни, спродюсированные Джеффом Линном
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Синглы MCA Records